Hakata – niemiecka organizacja
 Hakata – zatoka położona u wybrzeża wyspy Kiusiu
 Hakata – dzielnica Fukuoki